Pierre Chappuis ist der Name folgender Personen:

* Pierre Chappuis (Physiker) (1855–1916), Schweizer Physiker
 Pierre Chappuis (Dichter) (1930–2020), Schweizer Dichter und Literaturkritiker
 Pierre-Alfred Chappuis (1891–1960), Schweizer Hydrobiologe